Re dei re – nome usato dai Greci per chiamare lo scià dell'impero persiano
 Re dei re – romanzo di Wilbur Smith
 Re dei Re – statua raffigurante Gesù, che si trovava lungo l'autostrada Interstate 75 negli Stati Uniti d'America